Puno puede referirse a las siguientes entidades o lugares existentes:
 Puno, ciudad del Perú
 Puno,Capital del Folklore
 Puno, puerto del Perú.
 Puno, entidad administrativa de primer nivel del Perú.
 Puno, entidad administrativa de segundo nivel del Perú.
 Puno, entidad administrativa de tercer nivel del Perú.
 Puno, distrito judicial del Perú.
 Puno, diócesis de la Iglesia católica en Perú.
 Puno, catedral de la ciudad de Puno.
 Puno, universidad de la ciudad de Puno.

Puno puede referirse a las siguientes entidades inexistentes:
 Puno, intendencia colonial en el Virreinato del Perú.
 Puno, antigua entidad administrativa de segundo nivel de la Confederación Perú-Boliviana.

Puno puede referirse a los siguientes cuerpos de agua:
 Puno, bahía del lago Titicaca en el Perú.
 Puno, área de la bahía de Puno.

Puno puede referirse a los siguientes sucesos:
 Puno, tratado de 1972 que finaliza la Guerra peruano-boliviana.
 Puno, impacto de meteorito de 2005 en el departamento de Puno, Perú.

Puno puede referirse a los siguientes eventos culturales:
 Virgen de la Calendaria de Puno, festividad del departamento de Puno, Perú.

Puno puede referirse a las siguientes personas:
 Rico J. Puno, cantante y compositor filipino.